Базавлук (острів) — острів на Дніпрі у Дніпропетровській області, місце розташування Базавлуцької Січі.
 Базавлук (річка) — річка на півдні Дніпропетровської області, права притока Дніпра у гирлі якої був Базавлуцький острів.